Francesco Sechi – attore e doppiatore italiano
 Giovanni Sechi – politico e ammiraglio italiano
 Lamberto Sechi – giornalista italiano
 Mario Sechi – giornalista italiano
 Salvatore Sechi – funzionario italiano
 Salvatore Sechi – storico e accademico italiano